El término lectura, puede hacer referencia:

 en general, a la lectura, proceso de comprensión de información;
 en la informática, a la lectura, el proceso por el que se accede a cierto tipo de información en la memoria;
 en la música, a la lectura, la transformación mental de una partitura en sonidos;
 en teatro y oratoria, a la lectura dramática de una obra.

Enlaces externos